Займищи — название населённых пунктов в России:

 Займищи — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Займищи — деревня в Угличском районе Ярославской области.